2 miejscowości w Polsce: 
 Stara Ruda – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. grudziądzkim, w gminie Radzyń Chełmiński 
 Stara Ruda – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Wierzbinek

1 miejscowość na Białorusi:
 Stara Ruda – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim, w sielsowiecie Porzecze

1 rezerwat przyrody:
 Rezerwat przyrody Stara Ruda w woj. podlaskim